Kamešnica (Dinarische Alpen), een berg op de zuidwestgrens tussen Bosnië en Herzegovina en Kroatië
 Kamešnica (Kalnik), een plaats in de Kroatische gemeente Kalnik
 Kamešnica (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica